Der Admiral steht für:

 Der Admiral (1960), US-amerikanischer Film von Robert Montgomery (1960) 
 Der Admiral – Roaring Currents, südkoreanischer Film von Kim Han-min (2014)
 Der Admiral – Kampf um Europa, niederländischer Film von Roel Reiné (2015)